Поляна (Воронежская область) — населённые пункты в Воронежской области:

 Поляна — в Грибановском районе.
 Поляна — в Нижнедевицком районе.